Appropriation (lat. appropriatio, von appropriare, „erwerben, (sich) aneignen, zu eigen machen“) bezeichnet die Aneignung sowohl von Sachen, also den Erwerb eines Eigentums, als auch die Aneignung im philosophisch-geisteswissenschaftlichen Sinne.

Speziell bezeichnet Appropriation
 in der Soziologie einen sozialen Prozess der Aneignung als Quelle für Eigentum, siehe Appropriation (Soziologie)
 im Lehnsrecht den Erwerb eines Lehens durch den ursprünglichen Lehnsnehmer (lat. appropriatio feudi)
 in der Theologie Thomas von Aquins die Zuordnung eines der Wesensattribute der Dreifaltigkeit (Macht, Weisheit, Gutheit) zu einer ihrer drei Personen 
 in der bildenden Kunst das bewusste Kopieren oder Imitieren eines anderen Künstlers, siehe Appropriation Art

Abweichend davon wird die »Aneignung herrenlosen Gutes« als Okkupation bezeichnet.